Kloten kan referere til:
 Kloten (Schweiz) − en by og kommune i Bülach, Zürich, Schweiz
 Kloten (Sverige) − en by i Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland, Sverige